Петка, насељено место у општини Лазаревац;
 Петка, насељено место у градској општини Костолац, град Пожаревц
 Петка, ранији назив за насељено место Света Петка у општини Бујановац;
 Петка, назив за два брежуљка у близини Дубровника у Хрватској.